Ле́бедевка и Лебедёвка — топонимы:

Белоруссия 
 Лебедёвка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Лебедёвка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Лебедевка — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Лебедевка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Лебедевка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Лебедевка — до 2007 г. название села Сегизсай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Лебедевка — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Лебедевка — деревня в Каратузском районе Красноярского края.
 Лебедевка — деревня в Звериноголовском районе Курганской области.
 Лебедевка — село в Суджанском районе Курской области.
 Ле́бедевка — посёлок при станции в Выборгском районе Ленинградской области, Гончаровское сельское поселение.
 Ле́бедевка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, Красносельское сельское поселение.
 Лебедевка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Лебедёвка — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Лебедевка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Лебедевка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Лебедёвка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Лебедевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Лебедевка — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Лебедевка — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Лебедевка — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Лебедевка — деревня в Сурском районе Ульяновской области.
 Лебедёвка — село в Еткульском районе Челябинской области.
 Лебедевка — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Лебедевка — посёлок в Уйском районе Челябинской области.

Украина 
 Лебедевка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Лебедевка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Лебедевка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Лебедевка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Лебедёвка — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Лебедевка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Лебедевка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Лебедевка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Лебедевка — село в Каменском районе Черкасской области.
 Лебедевка — село в Козелецком районе Черниговской области.

Платформы 
 Ле́бедевка — пассажирская платформа Выборгского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 СИЗО № 4 (Санкт-Петербург) (Лебедевка)
 Лебедев
 Лебедево
 Лебедевская
 Лебедевский
 Лебедевы